Pierre Desgranges peut désigner :

 Pierre Desgranges, maire de Bourgoin ;
 Pierre Desgranges (1865-1898), militant anarchiste français ;
 Pierre Desgranges (1898-1976), homme politique français.